Рали Дакар 2010 е тридесет и първото издание на Рали Дакар. Провежда се от 1 до 16 януари 2010 г. и за втори път в историята преминава през територията на Аржентина и Чили. Дистанцията е 9030 километра за автомобили и камиони (от които 4810 км е дължината на специалните отсечки, в които се засича време) и 8937 км за мотоциклетисти (4717 км специални отсечки). Стартират общо 362 отбора – 176 мотоциклети и ATV-та, 134 автомобила и 52 камиона.

Планирани етапи 
В първите два етапа дължината на специалните отсечки за мотори/ATV и автомобили/камиони е различна. В горната графа е посочена дължината на отсечката за мотири/ATV.

Резултати

Автомобили

Мотори 

„↓“ – състезателят е получил наказание – добавени минути, които не се прибавят към времето в съответния етап, а към времето за генералното класиране.

ATV

Камиони

Крайно красиране 

Рали Дакар
Картинки за транскрибиране и/или превод (Аржентина)
Картинки за транскрибиране и/или превод (Чили)
Автомобилен спорт в Аржентина
Автомобилен спорт в Чили